Wschowa peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
 Wschowa, un powiat
 Wschowa, une gmina
 Wschowa, une ville